Bainet kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement de Bainet, arrondissement, Sud-Est, 
 Bainet (kommun), Sud-Est, 
 Bainet (ort), Sud-Est,